Petrones (Petronas) o Petró, metge grec del 
 Petrones (protoespatari), protoespatari de l'emperador Teòfil
 Petrones (general), oncle matern de l'emperador Miquel III

Vegeu també: Petroni (desambiguació)